Слон может означать:

 Слоновые () — семейство млекопитающих, самые крупные из современных наземных животных. Существует 2 вида: Африканский слон и Индийский слон.

 Слон — фараон додинастического Египта.
 Слон — опустевшая деревня в Буйском районе Костромской области России.

Игры 
 Слон — дворовая игра для двух команд.
Слон — фигура в играх шахматного типа:
 Слон — шахматная фигура.
 Слон — фигура в сёги.
 Слон — фигура в сянци.

Искусство и культура 
 «Слоны» — картина Сальвадора Дали (1948).

Фильмы 
 «Слон» — телефильм производства BBC Northern Ireland (Великобритания, 1989).
 «Слон» — криминальная драма Гаса Ван Сента (США, 2003).
 «Слон» — мелодрама Владимира Карабанова с Сергеем Шнуровым в главной роли (Россия, 2010).
 «Слон» — документальный фильм о слонах производства Disneynature (США, 2020).

Техника 
 «Слон» — паровоз, изготовленный в Англии для Царскосельской железной дороги (1836).
 «Слон» — концептуальный проект тяжёлого транспортного самолёта, разработка которого ведется в ЦАГИ с 2016 года.
 «Слон», или «уистити» — инструмент для открывания сувальдных замков, запертых изнутри ключом.

Общество 
 Слон — символ и неофициальное название Республиканской партии США.
 «Слон» — элемент иерархии «дедовщины».
 «Слоны» — неофициальное название Слоновской ОПГ в Рязани.

Аббревиатура 

 СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения (подразделение ГУЛАГ).
 СЛОН — Союз людей за образование и науку (российская политическая партия).

См. также 
 Слоники, или Долгоносики () — семейство жуков.
 Жук-слон () — крупный жук семейства пластинчатоусые.
 Морские слоны () — род млекопитающих семейства настоящих тюленей.
 Слонопотам — персонаж произведений про Винни-Пуха.
 Slon.ru — название интернет-издания Republic до ноября 2016 года.
  — фамилия.
  — фамилия.
  — фамилия и топоним.
 Слонница (значения)
  (значения)

Примечания